Булочка, булка — булочное изделие, выпечка небольшого размера, может быть с начинкой, добавками или без них. 

Виды:
 Булочка «Сэлли Ланн»
 Батская булочка
 Калорийная булочка
 Крестовая булочка

См. также 
 Булка